Arboleda kan syfta på:

Colombia 

 Arboleda kommun, Nariño, 
 Arboleda, Colombia,

Mexiko 

 Arboleda, Tlaxiaco, 
 Arboleda, San Pedro Ixtlahuaca,